Бьяш-Сен-Ва () — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Па-де-Кале, округ Аррас, кантон Бребьер. Расположена в 13 км к востоку от Арраса, в 3 км от места пересечения автомагистралей А1 "Нор" Париж-Лилль и А26 "Англия" Труа-Кале, на левом берегу реки Скарп. На севере коммуны находится железнодорожная станция Бьяш-Сен-Ва линии Париж-Лилль.

Население (2018) — 4 197 человек.

Достопримечательности 
 Неоготическая церковь Святого Петра, восстановленная в 1923-1929 годах после разрушений Первой мировой войны
 Раскопки поселения мустьерской культуры каменного века

Экономика 
Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 0,6 %
 промышленность — 27,1 %
 строительство — 3,7 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 40,8 %
 государственные и муниципальные службы — 27,9 %

Уровень безработицы (2017) — 14,4 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Па-де-Кале — 17,2 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2017) — 19 590 (Франция в целом — 21 110, департамент Па-де-Кале — 18 610).

Демография 
 						
Динамика численности населения, чел.
						
</center>

Администрация 
Пост мэра Бьяш-Сен-Ва с 2020 года занимает Эрве Наглик (Hervé Naglik). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им независимый список победил в 1-м туре, получив 65,47 % голосов.

См. также 
 Округа департамента Па-де-Кале
 Коммуны департамента Па-де-Кале

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея 

Коммуны департамента Па-де-Кале